Kiesling steht für:
 Kiesling (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Kiesling (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kiesling (Gemeinde Esternberg), Ortschaft von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Personen:
 Andrea Kiesling (* 1964), österreichische Schauspielerin
 Elena Kiesling (* 1982), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ernst Kiesling (1851–1929), deutscher Maler und Illustrator.
 Ferdinand Kiesling (1810–1882), deutscher Landschaftsmaler der Romantik
 Gabriele Kiesling (* 1948), deutsche Autorin, Unternehmensberaterin und Physiotherapeutin
 Gerhard Kiesling (1922–2016), deutscher Fotograf
 H Kiesling (1939–2013), deutscher Grafiker und Grafikdesigner
 Hans von Kiesling (1873–?), deutscher General 
 Johann Rudolf Kiesling (1706–1778), deutscher lutherischer Theologe und Orientalist
 Leopold Kiesling (1770–1827), österreichischer Bildhauer
 Max Kiesling (1866–1930), deutscher Violoncellist
 Michael Kiesling (* 1957), deutscher Spieleautor
 Roberto Kiesling (* 1941), argentinischer Botaniker
 Walt Kiesling (1903–1962), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Kiesling auf Kieslingstein
 Kieslinger
 Kießling
 Kieslich
 Kisling
 Kissling
 Gysling
 Kiesel
 Kies